Kent Åke »Kenta« Nilsson, švedski hokejist, * 31. avgust 1956, Nynäshamn, Švedska.

Nilsson je začel pri domačem švedskem klubu Djurgårdens IF, se preselil v ligo NHL, kjer je igral za klube Atlanta/Calgary Flames, Minnesota North Stars in Edmonton Oilers, v drugem delu kariere pa je igral v več evropskih klubih, za sezono 1995/96 se je vrnil h klubu Edmonton Oilers, kariero pa je končal pri španskem klubu CH Majadahonda. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje. 

Leta 2006 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2013 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 22
| 9
| 8
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 8
| 7
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
| 13
| 12
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 75
|
| 5
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 28
| 26
| 54
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 30
| 17
| 47
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 80
| 42
| 65
| 107
|
| 8
|
| 9
| 2
| 8
| 10
|
| 10
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 78/79
|
| 78
| 39
| 68
| 107
|
| 8
|
| 10
| 3
| 11
| 14
|
| 4
|-
| Atlanta Flames
| NHL
| 79/80
|
| 80
| 40
| 53
| 93
|
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 80/81
|
| 80
| 49
| 82
| 131
|
| 26
|
| 14
| 3
| 9
| 12
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 81/82
|
| 41
| 26
| 29
| 55
|
| 8
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 82/83
|
| 80
| 46
| 58
| 104
|
| 10
|
| 9
| 1
| 11
| 12
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 83/84
|
| 67
| 31
| 49
| 80
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 3
| 8
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 84/85
|
| 77
| 37
| 62
| 99
|
| 14
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 8
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 85/86
|
| 61
| 16
| 44
| 60
|
| 10
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 86/87
|
| 44
| 13
| 33
| 46
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 17
| 5
| 12
| 17
|
| 4
|
| 21
| 6
| 13
| 19
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 87/88
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 87/88
|
| 35
| 60
| 72
| 132
|
| 48
|
| 8
| 14
| 14
| 28
|
| 10
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 35
| 21
| 20
| 41
|
| 36
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 11
| 14
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 89/90
|
| 33
| 21
| 21
| 42
|
|
|
| 5
| 5
| 5
| 10
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 10
| 2
| 12
| +12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 34
| 37
| 40
| 77
|
|
|
| 7
| 4
| 8
| 12
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 17
| 11
| 14
| 25
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 11
| 20
| 31
|
| 20
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| EC Graz
| Alpska liga
| 93/94
|
| 30
| 15
| 33
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 93/94
|
| 27
| 8
| 9
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga IF
| Norveška liga
| 94/95
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nynäshamns IF
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 2
| 2
| 3
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stuttgart Wizards
| Nemška 2. liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CH Majadahonda
| Španska liga
| 97/98
|
| 6
| 8
| 12
| 20
|
|
|
| 2
| 3
| 8
| 11
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1162
| bgcolor="#7FFF00" | 658
| bgcolor="#7FFF00" | 909
| bgcolor="#7FFF00" | 1567
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 328
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Atlanta Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1976
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Atlanta Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti CH Majadahonda
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih